

В математике 
Мнимая величина — то же, что .

В литературе 
 «Мнимая величина» — книга Станислава Лема (1973)
 «Мнимые величины» — рассказ Айзека Азимова (1942)

См. также 
 Величина